Matamoros ist der Name folgender mexikanischer Municipios:

Municipio Matamoros (Chihuahua)
Municipio Matamoros (Coahuila)
Municipio Matamoros (Tamaulipas)